VCV steht für:
 Conviasa, venezolanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Southern California Logistics Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen in Victorville (Kalifornien)
 Vickers Viscount, IATA-Flugzeugtypencode
 Volume Controlled Ventilation, englisch für einen volumenkontrollierten Beatmungsmodus, die „volumengesteuerte, vollständig mechanische Ventilation“; siehe Beatmung 
 Volta a la Comunitat Valenciana (Valencia-Rundfahrt), ein spanisches Etappenrennen für Radrennfahrer.

VCV